Бакланд има више значења:
 Бакланд (Аљаска)
 Бакланд (Охајо)